Gelis bicoloratus (Cresson), een gewone sluipwesp
 Gelis bicoloratus (Bogacev), een gewone sluipwesp